Guld-Harald dækker over flere personer:

 Harald Nielsen – dansk fodboldspiller
 Harald Simonsen – dansk byggematador
 Guldharald – vikingekriger